Cieza (Murcia), község Spanyolországban, Murciában.
Cieza (Kantábria), község Spanyolországban, Kantábria autonóm közösségben.